Deira – quartiere di Dubai
 Deira – regno medievale anglosassone
 1244 Deira – asteroide